Danièle Dorléans (1947- ) : nageuse française
 Kesnel Dorléan (1989-), entrepreneur et influenceur haïtien
 Louis Dorléans (1542-1629) : pamphlétaire français
 Pierre Dorléans (1740-1785) : architecte français
 Pierre-Joseph Dorléans (1641-1698) : prédicateur français.